Cross Currents – film del 1915 diretto da Francis Grandin (Francis J. Grandon)
Cross Currents – film del 1935 diretto da Adrian Brunel
Cross Currents – cortometraggio del 2009 diretto da Ose Oyamendan